Памятник Пугачёву установлен в городе Саранск на улице Волгоградская в историческом районе города — Посоп в 1985 году. Автором монумента является скульптор и живописец Г. Гликман. Памятник высечен из белой гранитной плиты.

Описание 
Памятник Емельяну Пугачёву установлен на месте, где в 1774 году с 27 июня по 3 июля находилась ставка повстанческих войск под предводительством Пугачёва, сразу после захвата города. Пугачев освободил крепостных, раздал своим войскам реквизированные богатства, и обдумывал план дальнейших действий.

Монумент возвышается на постаменте возведенном из каменных глыб. Композиция памятника расположенного на возвышенности символизирует Пугачёва смотрящего на покоренный город, руки у него сложены за спиной. Памятник по периметру окружает каменная стена с тремя металлическими пушками.

Памятник включен в список культурного наследия республики Мордовия.

Примечания 

Пугачёву
Пугачёву, Саранск
Пугачёву, Саранск